Faceless ("senza volto" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 I violentatori della notte (Les Prédateurs de la Nuit) – film del 1998 diretto da Jesús Franco, noto anche con il titolo inglese Faceless
 Faceless – film diretto da Marcel Sarmiento del 2021

Televisione 
 Faceless – film per la tv del 2006 diretto da Joe Carnahan

Fantasy 
 I senzavolto – razza dell'universo di Warcraft

Musica 
 The Faceless – gruppo musicale technical death metal statunitense
 Faceless – album degli Impetigo del 1997
 Faceless – album dei Godsmack del 2003